Jaén puede tener distintos significados:

Geografía
Puede referirse a:

España
 Jaén, ciudad y capital de la provincia homonónima;
 La Provincia de Jaén
 La Comarca Metropolitana de Jaén
 El Partido judicial de Jaén
 El Área metropolitana de Jaén
 La Guardia de Jaén, municipio de la provincia de Jaén;
 Valdepeñas de Jaén, municipio de la provincia de Jaén;

Perú
 Jaén de Bracamoros, en el Perú;
 La provincia de Jaén, en el Perú;
 El distrito de Jaén, en la provincia homónima en el Perú;

Filipinas
 El municipio de Jaén, en la provincia de Nueva Écija en las Filipinas.

Historia
 El extinto Reino de Jaén, parte de la Corona de Castilla. también conocido como Santo Reino.
 El extinto reino de la Taifa de Jaén.

Botánica
Puede referirse a diversos tipos de vid:
 Jaén tinto, variedad de vid propia de Andalucía y Extremadura en España.
 Jaen du Dão, variedad de vid propia de Portugal.
 Cayetana Blanca, variedad de vid también conocida como Jaén Blanco, Jaén Doradillo, Jaén Empinadillo, Jaén Prieto Blanco y Jaenes.

Publicaciones
 Diario Jaén, periódico en la provincia homónima de España.

Deportes
 El Real Jaén Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad homónima de España.

Política 
 Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN), agrupación peronista argentina existente entre 1967 y 1972.

Como apellido
Puede referirse a varias personas:
 Ezequiel Fernández Jaén, 18º presidente de Panamá.
 María Jaén, escritora.
Lucy Jaén, cantalante panameña